Rohrbach kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Rohrbach-lès-Bitche, kommun, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Rohrbach, Bern, ort och kommun, Bern, Oberaargau,

Tjeckien 

 Hrušovany u Brna, ort, Södra Mähren,

Tyskland 

 Rohrbach, Ilmtal-Weinstraße – tidigare kommun, Thüringen, 
 Rohrbach, Saalfeld-Rudolstadt – kommun, Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen, 
 Rohrbach, Birkenfeld – kommun, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, 
 Rohrbach, Rhein-Hunsrück – kommun, Rhein-Hunsrück, Rheinland-Pfalz, 
 Rohrbach, Südliche Weinstraße – kommun, Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, 
 Rohrbach, Bayern – kommun, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Rohrbach (vattendrag i Österrike, Steiermark), 
 Rohrbach bei Mattersburg (kommunhuvudort), Burgenland, Politischer Bezirk Mattersburg, 
 Rohrbach an der Gölsen, kommun, Niederösterreich, Politischer Bezirk Lilienfeld, 
 Politischer Bezirk Rohrbach, distrikt, Oberösterreich, 

Robotskapade Österrikeförgreningar